

Sigle 
 Südtiroler HochschülerInnenschaft – associazione universitaria altoatesina

Codici 
 SH – codice vettore IATA di FlyMe
 SH – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Sant'Elena
 SH – codice ISO 3166-2:AE dell'emirato di Sharja (Emirati Arabi Uniti)
 SH – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Scutari (Albania)
 SH – codice ISO 3166-2:CH del canton Sciaffusa (Svizzera)
 SH – codice ISO 3166-2:DE dello Schleswig-Holstein (Germania)
 SH – codice ISO 3166-2:SO di Shabeellaha Hoose (Somalia)
 SH – codice ISO 3166-2:SZ del distretto di Shiselweni (Swaziland)
 SH – codice ISO 3166-2:YE del governatorato di Shabwa (Yemen)
 SH – codice obsoleto ISO 639-1 del serbo-croato

Informatica 
 .sh – dominio di primo livello di Sant'Elena
 sh – Bourne shell una shell impiegata soprattutto in passato su sistemi *nix
 sh – abbreviazione dell'architettura SuperH, un microcontroller della Hitachi
 sh – abbreviazione di software house

Sport 
 SH – nelle statistiche del baseball e del softball, battute di sacrificio (sacrifice hits)

Altro 
 S&H – abbreviazione di Sample and hold
 SH – targa automobilistica di Chorzów (Polonia)
 Sh – grafia alternativa della lettera Ŝ in esperanto